Der Seefahrer ist Beiname von:
 Hanno der Seefahrer (vor 480 v. Chr. – ca. 440 v. Chr.), karthagischer Admiral
 Heinrich der Seefahrer (1394–1460), portugiesischer Entdecker
 Sindbad der Seefahrer, arabische Sagengestalt
Der Seefahrer ist Titelbestandteil:
 Sami, der Seefahrer, Stummfilmburleske (1916)
 Buster Keaton - Der Seefahrer, Stummfilmkomödie (1924)